Jessica Allen (Australisch wielrenster),  17 april 1993
Jessica Allen (Brits wielrenster), 21 augustus 1989